säkularisiert steht für:

 Säkularisierung, jede Form von Verweltlichung
 Säkularisation, Aufhebung kirchlicher Institutionen und Verstaatlichung ihres Besitzes
 Säkularismus, Weltanschauung, die aus der Säkularisierung erwächst
 Jüdischer Säkularismus